Lambert kan syfta på:

 Lambert – ett för och efternamn samt personer med namnet.
 Lambert (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer
 Lambert (ljusstyrka) - äldre enhet för ljusstyrka är uppkallad efter Johann Heinrich Lambert

Geografi

Marshallöarna 

 Ailinglaplap Atoll (atoll i Marshallöarna), Ailinglapalap,

USA 

 Lambert, Mississippi – ort, Mississippi, Quitman County, 
 Lambert, Missouri
 Lambert-St. Louis International Airport
 Lambert, Montana
 Lambert, Oklahoma

Se även
Lambeth

Referenser